Cilaja kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Cilaja, administrativ by, Jawa Barat, 
 Kelurahan Cilaja, administrativ by, Banten, 

Robotskapade Indonesienförgreningar